La rue des Prairies est une voie du  de Paris.
 Rue des prairies est un film de Denys de La Patellière, sorti en 1959.